Чемпионат Кипра по футболу 1976/77 — 39-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 16 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1976/1977
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1976 году
Спорт на Кипре в 1977 году